część krakowskiej dzielnicy Czarna Wieś
 Kawiory (kolonia)

Zobacz też 
 kawior